Уиллс, Уиллз () — английская фамилия:

Фамилия 
  (1828—1912) — английский судья.
  (род. 1941) — английская киноактриса.
  (1926—2020) — английский музыкант и композитор.
 Уиллс, Беверли (1933—1963) — американская киноактриса.
 Уиллс, Боб (1905—1975) — американский музыкант.
  (1889—1958) — американский боксёр.
  (1888—1964) — английский гематолог.
  (род. 1973) — американский музыкант.
 Уиллс, Мэри (1914—1997) — американская художница по костюмам, лауреат премии «Оскар».
 Уиллс, Рик (род. 1947) — английский музыкант.
  (1835—1880) — австралийский футболист и игрок в крикет.
  (1882—1946) — американский политик.
  (1828—1891) — ирландский драматург, писатель и художник.
 Уиллс, Уильям Джон (1834—1861) — австралийский путешественник.
 Уиллс, Фред (1928 - 1992) – политический и государственный деятель Гайаны, министр иностранных дел (1975–1978).
  (1870—1955) — австралийский кинооператор.
 Уиллс, Чилл (1902—1978) — американский киноактёр и певец.

Составные фамилии
 Уиллз-Муди, Хелен (1905—1998) — американская теннисистка.

См. также 
 Уиллис
 Уилл
 Джек Уиллс — английский молодёжный бренд одежды.